Maiken Caspersen Falla (ur. 13 sierpnia 1990 w Lørenskog) – norweska biegaczka narciarska, mistrzyni olimpijska w sprincie stylem dowolnym na igrzyskach olimpijskich w Soczi, dziesięciokrotna medalistka mistrzostw świata oraz dwukrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Maiken Caspersen Falla pojawiła się 5 stycznia 2007 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w norweskim Sjusjøen, gdzie zajęła 67. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W 2009 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand, gdzie zdobyła dwa medale: brązowy w sprincie klasykiem oraz złoty w sztafecie 4x3.3 km. Na tych samych mistrzostwach była także między innymi piąta w biegu łączonym na 10 km. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Hinterzarten wystartowała tylko w sprincie techniką dowolną, który ukończyła na dwunastym miejscu.

W Pucharze Świata zadebiutowała 29 listopada 2008 roku w Ruce, zajmując 22. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Tym samym już w swoim debiucie wywalczyła pierwsze pucharowe punkty. W sezonie 2008/2009 pojawiła się jeszcze cztery razy, przy czym już w swoim drugim starcie, 20 grudnia 2008 roku w Düsseldorfie stanęła na podium, zajmując trzecie miejsce w sprincie stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej zajęła ostatecznie 39. miejsce, a w klasyfikacji sprintu była piętnasta. W 2009 roku wystartowała także na mistrzostwach świata w Libercu, gdzie zajęła 39. miejsce sprincie techniką klasyczną.

W sezonie 2009/2010 Norweżka spisywała się nieco słabiej, nie zajmując indywidualnie miejsca na podium. Jej najlepszym wynikiem było szóste miejsce 28 listopada 2009 roku w sprincie klasykiem w Ruce. Punktowała jeszcze trzykrotnie i sezon ten zakończyła na 55. miejscu. W lutym 2010 roku brała udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, zajmując 20. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Kolejny sezon był już lepszy, Falla pięciokrotnie plasowała się w czołowej dziesiątce zawodów pucharowych, przy czym dwukrotnie stawała na podium: 23 stycznia w Otepää była druga, a 20 lutego 2011 roku w Drammen zajęła trzecie miejsce. W klasyfikacji generalnej dało jej to 24. miejsce, ale w klasyfikacji sprinterskiej była szósta. Na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku wspólnie z Astrid Jacobsen zdobyła brązowy medal w sprincie drużynowym techniką klasyczną. W sprincie indywidualnym zajęła jednak trzynaste miejsce.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2011/2012, kiedy to zajęła 11. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji sprintu była druga, ustępując tylko Amerykance Kikkan Randall. Czterokrotnie stawała na podium: 11 grudnia w Davos i 14 stycznia w Mediolanie była trzecia, 17 lutego 2012 roku w Szklarskiej Porębie zajęła drugie miejsce, a 18 grudnia 2011 roku w Rogli odniosła swoje pierwsze pucharowe zwycięstwo, wygrywając sprint techniką dowolną. W sezonie tym zdobyła także pierwsze punkty w biegach dystansowych, najlepszy wynik osiągając 11 marca 2012 roku w Oslo, gdzie była trzynasta w biegu na 30 km klasykiem. W sezonie 2012/2013 czterokrotnie stawała na podium: 8 grudnia była druga w sprincie stylem dowolnym w Quebecu, pięć dni później była trzecia w biegu na 10 km klasykiem w Canmore, 15 grudnia 2013 roku w tej samej miejscowości wygrała sprint stylem dowolnym, a 12 stycznia 2013 roku zajęła trzecie miejsce w sprincie klasykiem w Libercu. Sezon zakończyła na dziewiętnastym miejscu w klasyfikacji generalnej i czwartym w sprinterskiej. W lutym 2013 roku wystartowała na mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie zdobyła brązowy medal w sprincie klasykiem, przegrywając tylko ze swą rodaczką Marit Bjørgen i Szwedką Idą Ingemarsdotter. Na tych samych mistrzostwach w parze z Ingvild Flugstad Østberg była czwarta w sprincie drużynowym techniką dowolną.

21 kwietnia 2022 roku za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła zakończenie kariery sportowej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Lørenskog